CHV est un sigle composé des trois lettres C, H et V qui peut faire référence à :
 centre hospitalier vétérinaire ;
 Club hippique de Versailles.

CHV est un code qui peut faire référence à :
 , Portugal, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 tchouvache, une langue selon le code ISO 639.

CHV est une abréviation qui peut faire référence à :
 Chilevisión, une chaîne de télévision chilien.

Code IATA des aéroports